Uwe Wegner (ur. 1941) – niemiecki przyrodnik
 Uwe Wegner (ur. 1941) – niemiecki lekkoatleta, biegacz aktywny w latach 80. XX wieku